

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 17, w tym 4 podstawowe
 Kopce – część miasta Lubliniec
 Kopce – osada w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. mogileńskim, w gminie Mogilno
 Kopce – wieś w woj. lubelskim, w pow. janowskim, w gminie Janów Lubelski
 Kopce – część wsi Górna Owczarnia w woj. lubelskim, w pow. opolskim, w gminie Opole Lubelskie
 Kopce – część wsi Młoszowa w woj. małopolskim, w pow. chrzanowskim, w gminie Trzebinia
 Kopce – część wsi w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Krzeszowice
 Kopce – część wsi Chorowice w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Mogilany
 Kopce – część wsi Kąclowa w woj. małopolskim, w pow. nowosądeckim, w gminie Grybów
 Kopce – część wsi Kunice w woj. małopolskim, w pow. wielickim, w gminie Gdów
 Kopce – część wsi Byszyce w woj. małopolskim, w pow. wielickim, w gminie Wieliczka
 Kopce – część wsi Koźmice Wielkie w woj. małopolskim, w pow. wielickim, w gminie Wieliczka 
 Kopce – wieś w woj. mazowieckim, w pow. łosickim, w gminie Huszlew 
 Kopce – część wsi Hucisko Nienadowskie w woj. podkarpackim, w pow. przemyskim, w gminie Dubiecko
 Kopce – wieś w woj. podlaskim, w pow. białostockim, w gminie Michałowo
 Kopce – część wsi Lewino w woj. pomorskim, w pow. wejherowskim, w gminie Linia
 Kopce – część wsi Sadów w woj. śląskim, w pow. lublinieckim, w gminie Koszęcin
 Kopce – przysiółek wsi Łomnica w woj. wielkopolskim, w pow. nowotomyskim, w gminie Zbąszyń

Miejscowości na Białorusi 
 Kopce – wieś w obwodzie grodzieńskim, w rejonie zdzięcielskim
 Kopce  – wieś w obwodzie grodzieńskim, w rejonie grodzieńskim, w sielsowiecie Obuchowo